Guerra austro-otomana puede referirse a alguno de los siguientes conflictos:
 Guerra austro-turca (1529-1552)
 Guerra austro-turca (1566-1568) 
 Guerra Larga o guerra de los Trece Años (1593-1606)
Guerra austro-turca (1663-1664)
 Gran Guerra Turca  (1683-1699)
 Guerra austro-turca (1716-1718)
Guerra austro-turca (1735-1739)
Guerra austro-turca (1787-1791)